Lehnertz ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Lehnertz (* 1938), deutscher Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner
 Michael Lehnertz (* 1964), deutscher Handballspieler
 Walter Lehnertz (* 1967), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler